Cmentarz Wschodni w Monachium
 Cmentarz Wschodni w St. Gallen